Last Man Standing (filme) - de 1995
Last Man Standing (série de televisão)
Tipos de combate de luta profissional

Desambiguação